Hr.Ms. Bulgia (1894), een Nederlandse kanonneerboot van de Thorklasse.
 Hr.Ms. Bulgia (1953), een Nederlands patrouillevaartuig van de Balderklasse.